Olaszország
Brignano-Frascata, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Brignano Gera d’Adda, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében